Partido Democrata Cristão ist der Name folgender Parteien:

* Partido Democrata Cristão (Osttimor), Partei in Osttimor
 Partido Democrata Cristão (Brasilien, 1945), Partei in Brasilien (1945–1965)
 Partido Democrata Cristão (Brasilien, 1985), Partei in Brasilien (1985–1993)
 Partido Democrata Cristão (Brasilien, 2015), Partei in Brasilien (ab 2015)

Siehe auch:
 Partido Demócrata Cristiano